Protestantse Unie (alliantie), een militaire alliantie uit de zeventiende eeuw
 Protestantse Unie (politiek), een politieke partij van kort na de Tweede Wereldoorlog